Vossen:
 Jelle Vossen (* 1989, Bitzen), um futebolista belga
 Peter (Jacobus) van Vossen (* 1968, Zierikzee), um futebolista dos Países Baixos
 Stephan Cohn-Vossen (1902, Breslau  1936, Moscou), um matemático alemão